Elsa Vazzoler – attrice italiana
 Paolo Vazzoler – ex cestista e dirigente sportivo italiano
 Sergio Vazzoler – politico italiano